Fulton é o nome de diversos condados dos Estados Unidos:
Condado de Fulton (Arkansas)
Condado de Fulton (Geórgia)
Condado de Fulton (Indiana)
Condado de Fulton (Illinois)
Condado de Fulton (Kentucky)
Condado de Fulton (Nova Iorque)
Condado de Fulton (Ohio)
Condado de Fulton (Pensilvânia)

Desambiguações de topônimos